eta(Η, η) är den sjunde bokstav i det grekiska alfabetet

ETA kan även syfta på

Teknik och vetenskap 
 eta – inom fysik en dimensionslös storhet används η (lilla eta) som en beteckning för verkningsgrad
 eta – η (lilla eta) är en storhetssymbol i viskositet

Organisationer 
 ETA (kårförening) – en kårförening på Chalmers tekniska högskola
 ETA – en baskisk separatistisk rebellgrupp från baskiska Euskadi ta Askatasuna
 Eta – en historiska benämningen på en social minoritetsgrupp i Japan (japanska 穢多), se Burakumin

Övrigt 
 ETA – beräknad ankomsttid från engelska Estimated Time of Arrival
 ETA – ICAO:s kod för ett flygbolag i Mexiko, se Estrellas Del Aire
 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse – klocktillverkare i Swatch-gruppen
 ETA (flygplan) – ett segelflygplan
 Eastern AAA Hockey League (ETA) – ett kanadensiskt idrottsförbund för juniorishockey.
 Ett varumärke för snacks, tillhörande Griffin's Foods 
 Orkanen Eta, en kategori 4 orkan som 2020 orsakade skador i Centralamerika.